Ната́лья Гео́ргиевна Коню́с (, Люберцы, Московская губерния, Российская империя — 24 декабря 1989, Москва, СССР) — советская артистка балета и балетмейстер. Заслуженная артистка РСФСР (1979). Дочь композитора Георгия Конюса.

Биография 
Окончила Московское хореографическое училище (1931), ученица Василия Тихомирова. В 1931—1932 гг. гастролировала по миру в составе труппы Иды Рубинштейн и «Русского балета Монте-Карло»).

По возвращении в СССР танцевала в Большом театре (1932—1943) и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (1943—1960).

Ещё до завершения карьеры танцовщицы окончила Государственный институт театрального искусства (1958) как балетмейстер, осуществила ряд балетных постановок в разных городах Советского Союза. В 1962—1963 годах главный балетмейстер Театра оперы и балета имени Айни в Душанбе. В 1964—1989 гг. преподавала на кафедре хореографии ГИТИСа.

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
 Сводный брат — экономист Александр Александрович Конюс, был женат на враче-педиатре Эсфири Мироновне Зайдеман-Конюс (1896—1964), докторе медицинских наук, старшем научном сотруднике Государственного научного института охраны материнства и младенчества; их племянник — актёр Александр Калягин.
 Муж — Валентин Иванович Аккуратов, лётчик.

Сочинения

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Педагоги ГИТИСа
Похороненные на Новодевичьем кладбище